De stilte van de zee, een novelle uit 1942 van Vercors
Le Silence de la mer (1949), een film van Jean-Pierre Melville
Le Silence de la mer (2004), een film van Pierre Boutron